Maladie hémolytique du nouveau-né
 Muséum d'histoire naturelle de Nîmes